Де́нь танкі́стів — свято України. Відзначається щороку в другу неділю вересня. У СРСР у цей день відзначався День танкіста.

Історія свята 
Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у роки другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України на найкращих традиціях попередніх поколінь…» згідно з Указом Президента України «Про День танкістів» від 29 серпня 1997 р. № 922/97.

Галерея

Див. також 
 День танкіста

Примітки

Джерела 
 Сайт Офісу Президента України
 Сайт Міністерства оборони України
 Про День танкістів | від 29.08.1997 № 922/97

Посилання 
 «Слава українським танкістам!»: Зеленський привітав воїнів зі святом// Укрінформ, 11 вересня 2022 року, Процитовано 11 вересня 2022 року
 Сталева кіннота. Якими танками воює українська армія// ВВС-новини, 7 лютого 2021 року, Процитовано 11 вересня 2022 року

Військові свята України
Свята вересня
Танкові війська України